Сергей Николаевич Котов () — советский военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Контр-адмирал (25.05.1959).

Биография 
Сергей Котов родился 1 октября 1912 года в городе Козлов (ныне — Мичуринск Тамбовской области). После окончания девяти классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал помощником машиниста на железной дороге. В 1933 году Котов окончил первый курс Ленинградского торгово-товароведческого института.

Флотская карьера 
В сентябре 1933 года он был призван на службу в Рабоче-Крестьянский Красный флот. В 1937 году Котов окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Сначала был направлен на службу на подводные лодки Черноморского флота и служил там командиром рулевой группы. Но в декабре того же года переведён в дивизион торпедных катеров флота и назначен командиром звена катеров. С декабря 1940 года учился на отделении спецсредств отдела связи Высших специальных курсов комсостава ВМФ, после начала великой Отечественной войны спешно их окончил и возвращён вновь командиром звена торпедных катеров.

В Великую Отечественную войну 
С июля 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны, всю войну прошёл на Черноморском флоте. Командовал звеном, с августа 1942 — отрядом, с сентября 1942 — дивизионом торпедных катеров 1-й бригады торпедных катеров Черноморского флота. Участвовал в обороне Одессы, в обороне Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ, в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской, Ясско-Кишинёвской наступательных операциях.

К маю 1945 года лично совершил 156 боевых походов. Дивизион Котова совершал нападения на базы и коммуникации противника, отконвоировал 198 транспортов, нёс дозоры, проводил минные постановки (выставлено ок. 200 морских мин), высаживал десанты. Моряки дивизиона спасли в море около 350 человек, потопили 2 транспорта, 4 десантные баржи, 1 сторожевой катер и сбили 3 вражеских самолёта. При его личном участии при набеге на Двуякорную бухту была потоплена баржа с немецкими танками в 1942 году. Котов высаживал десант на «Малой земле» и затем под огнём обеспечивал его снабжение боеприпасами и продовольствием. В сентябре 1943 года его катера одни из первых ворвались в Цемесскую бухту во время Новороссийской десантной операции. Неоднократно вёл морские бои с немецкими кораблями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в боях» капитан-лейтенант Сергей Котов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3796.

Последней крупной боевой операцией С. Н. Котова стала высадка Констанцского десанта в главной военно-морской базе Румынии 29—30 августа 1944 года. Через несколько дней боевые действия на Чёрном море завершились, но моряки Котова ещё долго выходили на опасные боевые задания по поиску и уничтожению морских минных заграждений.

На штабной работе, в военном кораблестроении 
После окончания войны Котов продолжил службу в Военно-морском флоте СССР. С декабря 1946 года был начальником штаба 1-й Севастопольской бригады торпедных катеров. С августа 1950 года находился в распоряжении Морского генерального штаба, в длительной служебной командировке в Китайской Народной республике обучал китайских моряков. С февраля 1952 года служил начальником 232-го испытательного полигона ВМФ в Феодосии. В сентябре 1970 года контр-адмирал С. Н. Котов вышел в отставку по болезни.

Проживал в Феодосии, работал старшим инженером отдела главного конструктора в Феодосийском филиале МКБ «Новатор», участвуя в испытаниях ракетных комплексов.

Был удостоен почётного звания «Почётный гражданин Феодосии».

Скончался 16 октября 1999 года, похоронен на Новом городском кладбище Феодосии.

Воинские звания 

 лейтенант (28.09.1937)
 старший лейтенант (21.11.1940)
 капитан-лейтенант (27.04.1942)
 капитан 3-го ранга (18.11.1944)
 капитан 2-го ранга (18.02.1948)
 капитан 1-го ранга (15.09.1951)
 контр-адмирал (25.05.1959)

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16.05.1944);
 орден Ленина (16.05.1944);
орден Октябрьской Революции (18.03.1985);
 два ордена Красного Знамени (9.08.1942; 3.11.1953);
 орден Нахимова 2-й степени (16.06.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (20.06.1945);
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944);
 Медаль «За оборону Одессы»;
 Медаль «За оборону Севастополя»;
 Медаль «За оборону Кавказа»;
 другие медали СССР;
иностранные награды
 Орден «9 сентября 1944 года» 1-й степени (Болгария);
 Медаль «Китайско-советская дружба» (Китай).

Память 

 Бюст С. Н. Котова установлен в Феодосии.
 Приказом Главнокомандующего ВМФ России имя «Сергей Котов» присвоено патрульному кораблю проекта 22160 (заложен на Зеленодольском судостроительном заводе 8 мая 2016 года). 21 января 2021 года корабль был торжественно спущен на воду, в декабре 2021 года прибыл к месту службу в состав Новороссийской военно-морской базы, в августе 2022 года зачислен в состав флота.
 Мемориальные доски установлены в городах Феодосия (ул. Русская, 1) и Мичуринск.
 В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Керченско-Феодосийской десантной операции, именем Сергея Котова была названа феодосийская школа №19

Примечания

Литература 
 
 Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.
 Дьячков Л. Г. Наша гордость и слава. — Воронеж, 1968.

Ссылки 
 

Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Моряки Великой Отечественной войны
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Участники Одесской обороны (1941)
Командиры дивизионов в Великой Отечественной войне
Почётные граждане Феодосии
Катерники Великой Отечественной войны
Обладатели Южного банта
Похороненные на Новом кладбище Феодосии
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции
Участники Керченско-Феодосийской операции